West Drayton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 West Drayton (ort), England, Greater London, 
 West Drayton, Nottinghamshire, ort i England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar